France 4, chaîne de télévision du groupe France Télévisions.
 FR-4 (abréviation de Flame Resistant 4), matériau couramment utilisé pour la fabrication de circuit imprimé.